Влади́мир Во́лков:
 Волков, Владимир (род. 1984) — латвийский футболист.
 Волков, Владимир (род. 1986) — черногорский футболист.
 Волков, Владимир Акимович (1936—2012) — учёный, историк науки, архивист.
 Волков, Владимир Александрович (род. 1960) — российский контрабасист, композитор и продюсер.
 Волков, Владимир Алексеевич (род. 1961) — российский историк, доктор исторических наук, доцент.
 Волков, Владимир Анатольевич (род. 1948) — политик, народный депутат СССР.
 Волков, Владимир Андреевич (1940—2017) — советский и российский дипломат.
 Волков, Владимир Борисович (род. 1955) — российский дипломат.
 
 Волков, Владимир Вениаминович (1949—2017) — советский пловец в ластах.
 Волков, Владимир Григорьевич (1958—2005) — автор-исполнитель, композитор, певец.
 Волков, Владимир Дмитриевич (род. 1954) — политик, глава Республики Мордовия.
 Волков, Владимир Евгеньевич (род. 1973) — российский футболист.
 Волков, Владимир Егорович (род. 1935) — советский и российский хирург, профессор.
 
 Волков, Владимир Константинович (1930—2005) — советский и российский историк, член-корреспондент РАН.
 
 
 Волков, Владимир Петрович (1923—1987) — русский советский живописец, график, скульптор, педагог.
 Волков, Владимир Сергеевич (1848—1912) — генерал-лейтенант, член Военного совета Российской империи.
 Волков, Владимир Флорианович (1918—1982) — советский радиоинженер, лауреат Сталинской премии.